Okręty US Navy o nazwie USS "Buck":
 Pierwszy "Buck" (SP-1355) był motorówką zbudowaną w 1911.
 Drugi "Buck" (DD-420) był niszczycielem typu Sims, który pełnił służbę od 1939 do momentu zatopienia podczas inwazji na Włochy w 1943.
 Trzeci "Buck" (DD-761) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który pełnił służbę w latach 1946-1973.

Buck